Тамань-Пассажирская — железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги, расположенная в станице Тамани Краснодарского края.

Краткая характеристика 
С запада к станции примыкает двухпутный участок, пересекающий Керченский пролив. Станция находится на линии Багерово — Вышестеблиевская, которая заменила Керченскую паромную переправу, рядом со станцией Портовая, грузовой станцией, обеслуживающей порт Тамань и грузооборот с Крымом.

Рядом со станцией построена тяговая подстанция, оборудованы объекты транспортной безопасности. В 2019 году завершено строительство 24-х крупных объектов инфраструктуры, в том числе вокзала на 50 пассажиров, пункта технического обслуживания вагонного хозяйства, дежурного пункта района контактной сети, дома отдыха локомотивных бригад, поста электрической централизации, совмещенный с диспетчерской, здания линейного отдела полиции на транспорте, объекта транспортной безопасности караульного городка ВОХР, включая зону усиленного досмотра грузовых вагонов с досмотровым комплексом на основе нейтронной аппаратуры. Станция является промежуточной.1 октября 2019 года она приняла первый грузовой состав с электровозом переменного тока ВЛ80С−188.

Деятельность 
Приём и отправление грузовых поездов с повагонными и мелкими отправками, с загрузкой вагонов на подъездных путях.

Пассажирское движение 
23 декабря 2019 года возобновлён пассажирский железнодорожный маршрут, связывающий Крым с материковой частью фактической территории России и пролегающий теперь по Крымскому мосту. Перевозки пассажиров по маршруту осуществляет транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» и ООО «Южная пригородная пассажирская компания», тягу пассажирских составов — подразделения ОАО «РЖД».

В эту дату на станцию прибыл первый после постройки железнодорожной части Крымского моста скорый фирменный пассажирский поезд дальнего следования Санкт-Петербург — Севастополь. По состоянию на 26 декабря 2019 года станция Тамань-Пассажирская принимала и обрабатывала ежедневно две пары фирменных поездов дальнего следования  из Санкт-Петербурга и двухэтажные составы поезда № 028Ч/028С «Таврия» из Москвы. Все поезда дальнего следования имеют на станции продолжительную остановку от 30 минут со сменой локомотива. В 2020 году были запущены поезда, которые указаны в таблице.

Перевозчики, направления и расписание

Примечания

Ссылки

Внешние медиафайлы
 

Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 2019 году